Fort Hunt, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia 
 Toponímia:
 Aaron Hunt (1986, Goslar), futbolista alemany 
 Arthur Hunt (Romford, Essex, 1871 – 1934), papiròleg anglès 
 Helen Hunt (1963, Culver City), actriu i directora estatunidenca 
 James Hunt, pilot de Fórmula 1 britànic 
 Jeremy Hunt (Macklin, Saskatchewan, Canadà, 1974), ciclista britànic professional entre 1996 i 2012 
 Linda Hunt (1945, Morristown, Nova Jersey), actriu estatunidenca 
 Lorraine Hunt (San Francisco, 1954 – Santa Fe, Nou Mèxic, 2006), soprano i mezzosoprano estatunidenca
 Sam Hunt (Cedartown, Geòrgia, EUA, 1984), cantant de country, compositor i jugador retirat de futbol americà universitari
 Tim Hunt (Neston, Cheshire, 1943), bioquímic anglès guardonat amb el Premi Nobel de Medicina o Fisiologia l'any 2001
 William Holman Hunt (Londres, 1827 - 1910), pintor britànic fundador de la Germanor Prerafaelita